RES (voetbalvereniging): een voormalige voetbalvereniging;
 RES (munt): een alternatieve munteenheid;
 Regionale Energie Strategie: een regionaal plan met een aanbod om bij te dragen aan het halen van de doelen van het Nederlandse klimaatakkoord.